Kendujhar ist:

 eine Stadt in Indien, siehe Kendujhar
 ein Distrikt in Indien, siehe Kendujhar (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat in Indien, siehe Keonjhar